Обер-Графендорф () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия. 

Входит в состав округа Санкт-Пёльтен.  Население составляет 4656 человек (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 24,56 км². Официальный код  —  31929.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Карл Фогль (СДПА) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 25 мест.

 СДПА занимает 15 мест.
 АНП занимает 9 мест.
 Зелёные занимают 1 место.

Ссылки
 Официальная страница 

Города Нижней Австрии